Gō Soeda era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Bradley Klahn ha battuto in finale Yang Tsung-hua 6–2, 6–3.

Teste di serie

  Alex Bogomolov, Jr. (Ritirato a causa di un infortunio al bicipite)
  Tim Smyczek (Semifinal)
  Bradley Klahn (Campione)
  Jack Sock (Primo turno, ritiro)
  Ryan Harrison (Primo turno)

 Denis Kudla (Secondo turno)
 Frank Dancevic (Secondo turno)
 Wayne Odesnik (Primo turno)
 Alex Kuznetsov (Primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Royal Lahaina Challenger 2014